Проко́шин (Проко́шина) — русская фамилия.

 Прокошин, Валерий Иванович (1959—2009) — русский поэт и фотограф.
 Прокошина, Александра Васильевна (1918—2005) — советская певица, хормейстер, педагог.